Grandes Éxitos es un álbum recopilatorio del grupo Mamá perteneciente a la compañía discográfica Polydor editado en el año 1996 compuesto por 26 canciones.

Lista de canciones

Véase también 

 Chicas de colegio

Referencias 

Álbumes de España de 1996
Álbumes de Polydor Records
Álbumes de Mamá